Het Eredivisie-seizoen 2015/16 (mannen) was het 60e seizoen van de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie. Hierin werd gestreden om het 127e landskampioenschap voetbal. Aan de competitie namen achttien clubs deel.

Voorgaand seizoen 
De regerend landskampioen was PSV. N.E.C. werd in het seizoen 2014/15 kampioen van de Eerste divisie en keerde daarmee na één jaar terug naar de Eredivisie. FC Dordrecht degradeerde na één seizoen rechtstreeks naar de Eerste divisie. De Graafschap en Roda JC Kerkrade promoveerden via de nacompetitie en namen de plaatsen in van Go Ahead Eagles en NAC Breda. 
SC Cambuur degradeerde aan het eind van het seizoen rechtstreeks na drie jaar in de Eredivisie te hebben gespeeld. PSV werd in de laatste speelronde kampioen na winst op PEC Zwolle en puntverlies van Ajax bij De Graafschap.

Teams

Trainerswijzigingen

Standen

Officiële eindstand

Stand na 34 wedstrijden

Legenda 

*1 De winnaar van de KNVB beker plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League, tenzij de ploeg zich bij de eerste twee van de Eredivisie plaatst voor de (voorronde) Champions League. In dit laatste geval schuift het ticket voor groepsfase Europa League door naar de nummer drie, schuift het ticket van de nummer drie naar nummer vier en spelen de ploegen op nummers vijf t/m acht play-offs om het laatste ticket.

Stand thuiswedstrijden

Stand uitwedstrijden

Stand 1e seizoenshelft

Stand 2e seizoenshelft

Wedstrijddata 
Op 1 juni 2015 heeft de KNVB de speeldagenkalender voor het nieuwe seizoen gepubliceerd:

Programma/Uitslagen

Play-offs

Toeschouwers

Positieverloop per club

Statistieken

Doelpunten

Aantal goals per speelronde

Topscorers

Assists

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Kaarten

Gele en rode kaarten 

 en  /

Kaartenoverzicht (clubs)

Kaartenoverzicht (scheidsrechters)

Uitwerking van de rode kaarten (spelers)

Twee gele kaarten 
De volgende spelers hebben in één wedstrijd twee keer geel gekregen en zijn daarmee automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|Speelronde
!align=left width=140|Speler
!align=left width=120|Club
!align=center width=45|Thuis/Uit
!align=center width=120|Tegenstander
!align=center width=40|Tussen.
!align=center width=40|Min.
!align=center width=40|Eind.
!align=center width=150|Scheidsrechter
|-
|align=center| 5
|align=left| Sander Fischer
|align=left| Excelsior
|align=center| Uit
|align=center| PEC Zwolle
|align=center| 3 - 0
|align=center| 83e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Danny Makkelie
|-
|align=center| 5
|align=left| Tom van Weert
|align=left| Excelsior
|align=center| Uit
|align=center| PEC Zwolle
|align=center| 3 - 0
|align=center| 89e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Danny Makkelie
|-
|align=center| 7
|align=left| Alexander Bannink
|align=left| De Graafschap
|align=center| Thuis
|align=center| Willem II
|align=center| 0 - 2
|align=center| 65e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Ed Janssen
|-
|align=center| 9
|align=left| Wessel Dammers
|align=left| SC Cambuur
|align=center| Thuis
|align=center| AZ
|align=center| 1 - 1
|align=center| 85e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Siemen Mulder
|-
|align=center| 12
|align=left| Marvelous Nakamba
|align=left| Vitesse
|align=center| Thuis
|align=center| AZ
|align=center| 0 - 0
|align=center| 42e
|align=center| 0 - 2
|align=center| Ed Janssen
|-
|align=center| 14
|align=left| Kevin Conboy
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Thuis
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 0 - 1
|align=center| 45e
|align=center| 4 - 2
|align=center| Jochem Kamphuis
|-
|align=center| 14
|align=left| Robin Pröpper
|align=left| De Graafschap
|align=center| Uit
|align=center| SC Cambuur
|align=center| 2 - 2
|align=center| 84e
|align=center| 2 - 3
|align=center| Danny Makkelie
|-
|align=center| 15
|align=left| Mark van der Maarel
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Uit
|align=center| De Graafschap
|align=center| 0 - 1
|align=center| 67e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Siemen Mulder
|-
|align=center| 18
|align=left| Derrick Luckassen
|align=left| AZ
|align=center| Uit
|align=center| Roda JC Kerkrade
|align=center| 0 - 1
|align=center| 56e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Allard Lindhout
|-
|align=center| 18
|align=left| Andreas Ludwig
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Uit
|align=center| FC Groningen
|align=center| 1 - 4
|align=center| 76e
|align=center| 1 - 4
|align=center| Björn Kuipers
|-
|align=center| 18
|align=left| Frank van der Struijk
|align=left| Willem II
|align=center| Uit
|align=center| N.E.C.
|align=center| 1 - 0
|align=center| 85e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Jochem Kamphuis
|-
|align=center| 22
|align=left| Joost van Aken
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Thuis
|align=center| FC Twente
|align=center| 1 - 1
|align=center| 69e
|align=center| 1 - 3
|align=center| Dennis Higler
|-
|align=center| 23
|align=left| Mike van der Hoorn
|align=left| Ajax
|align=center| Uit
|align=center| FC Groningen
|align=center| 0 - 2
|align=center| 70e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Richard Liesveld
|-
|align=center| 24
|align=left| Rens van Eijden
|align=left| N.E.C.
|align=center| Uit
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 1 - 1
|align=center| 85e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Ed Janssen
|-
|align=center| 24
|align=left| Kōsuke Ōta
|align=left| Vitesse
|align=center| Uit
|align=center| De Graafschap
|align=center| 2 - 2
|align=center| 90e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Serdar Gözübüyük
|-
|align=center| 25
|align=left| Anwar El Ghazi
|align=left| Ajax
|align=center| Thuis
|align=center| AZ
|align=center| 3 - 0
|align=center| 54e
|align=center| 4 - 1
|align=center| Serdar Gözübüyük
|-
|align=center| 25
|align=left| Ouasim Bouy
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| Uit
|align=center| SC Cambuur
|align=center| 0 - 0
|align=center| 61e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Siemen Mulder
|-
|align=center| 28
|align=left| Stijn Wuytens
|align=left| AZ
|align=center| Uit
|align=center| FC Twente
|align=center| 0 - 1
|align=center| 64e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Pol van Boekel
|-
|align=center| 30
|align=left| Santiago Arias
|align=left| PSV
|align=center| Thuis
|align=center| Willem II
|align=center| 0 - 0
|align=center| 57e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Bas Nijhuis
|-
|align=center| 32
|align=left| Jurgen Mattheij
|align=left| Excelsior
|align=center| Uit
|align=center| FC Twente
|align=center| 0 - 0
|align=center| 82e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Ed Janssen
|}

Rode kaart 
De volgende spelers zijn door de scheidsrechter direct van het veld gezonden.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|Speelronde
!align=left width=140|Speler
!align=left width=120|Club
!align=center width=45|Thuis/Uit
!align=center width=120|Tegenstander
!align=center width=40|Tussen.
!align=center width=40|Min.
!align=center width=40|Eind.
!align=center width=150|Scheidsrechter
!align=center width=330|Overtreding
!align=center width=200|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=center| 1
|align=left| Rick Karsdorp
|align=left| Feyenoord
|align=center| Thuis
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 1 - 0
|align=center| 50e
|align=center| 3 - 2
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Grove tackle op Christian Kum van FC Utrecht.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk - Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: Geseponeerd
|-
|align=center| 1
|align=left| Denys Oliynyk
|align=left| Vitesse
|align=center| Uit
|align=center| Willem II
|align=center| 1 - 1
|align=center| 90+3e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Jochem Kamphuis
|align=center| Het geven van een elleboogstoot aan Justin Mathieu van Willem II.
|align=center| 4, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 2
|align=left| Ard van Peppen
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Uit
|align=center| Vitesse
|align=center| 0 - 0
|align=center| 45e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Eric Braamhaar
|align=center| Hands waardoor een duidelijke scoringskans werd ontnomen.
|align=center| 1
|-
|align=center| 2
|align=left| Marcel Appiah
|align=left| N.E.C.
|align=center| Uit
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 2 - 0
|align=center| 55e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Jochem Kamphuis
|align=center| Grove tackle op Mark-Jan Fledderus van Heracles Almelo.
|align=center| Geseponeerd
|-
|align=center| 5
|align=left| Sander van de Streek
|align=left| SC Cambuur
|align=center| Thuis
|align=center| PSV
|align=center| 0 - 0
|align=center| 8e
|align=center| 0 - 6
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Hands waardoor een duidelijke scoringskans werd ontnomen.
|align=center| 1- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 1
|-
|align=center| 6
|align=left| Sébastien Haller
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Uit
|align=center| Willem II
|align=center| 1 - 0
|align=center| 40e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Siemen Mulder
|align=center| Het natrappen naar Frank van der Struijk van Willem II.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 7
|align=left| Harm Zeinstra
|align=left| SC Cambuur
|align=center| Uit
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 2 - 3
|align=center| 79e
|align=center| 3 - 3
|align=center| Edwin van de Graaf
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van Kristoffer Peterson van FC Utrecht.
|align=center| 1
|-
|align=center| 9
|align=left| Ouasim Bouy
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| Thuis
|align=center| Vitesse
|align=center| 1 - 3
|align=center| 50e
|align=center| 1 - 5
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van Denys Oliynyk van Vitesse.
|align=center| 1
|-
|align=center| 10
|align=left| Mark van der Maarel
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Uit
|align=center| PEC Zwolle
|align=center| 1 - 1
|align=center| 85e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Eric Braamhaar
|align=center| Het onderuit halen van Lars Veldwijk van PEC Zwolle in het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 11
|align=left| Édouard Duplan
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Thuis
|align=center| Feyenoord
|align=center| 1 - 0
|align=center| 82e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Het gaan staan op het been van Bilal Başacıkoğlu van Feyenoord.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 12
|align=left| Tomi Jurić
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Thuis
|align=center| ADO Den Haag
|align=center| 1 - 1
|align=center| 63e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Eric Braamhaar
|align=center| Het geven van een elleboogstoot aan Aaron Meijers van ADO Den Haag.
|align=center| Geseponeerd
|-
|align=center| 13
|align=left| Tim Hölscher
|align=left| FC Twente
|align=center| Uit
|align=center| Feyenoord
|align=center| 4 - 0
|align=center| 75e
|align=center| 5 - 0
|align=center| Richard Liesveld
|align=center| Grove tackle op Rick Karsdorp van Feyenoord.
|align=center| 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 14
|align=left| Derrick Luckassen
|align=left| AZ
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 3 - 0
|align=center| 60e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Richard Liesveld
|align=center| Het slaan op het gezicht van Luuk de Jong van PSV.
|align=center| 4, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 15
|align=left| Ramon Zomer
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Uit
|align=center| Feyenoord
|align=center| 1 - 0
|align=center| 82e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Het met beide handen bij de keel grijpen van Michiel Kramer van Feyenoord.
|align=center| Geseponeerd
|-
|align=center| 16
|align=left| Nick Marsman
|align=left| FC Twente
|align=center| Thuis
|align=center| De Graafschap
|align=center| 0 - 0
|align=center| 30e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Het onderuit halen van Nathan Kabasele van De Graafschap in het strafschopgebied.
|align=center| 1- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 1
|-
|align=center| 16
|align=left| Jan-Arie van der Heijden
|align=left| Feyenoord
|align=center| Uit
|align=center| FC Groningen
|align=center| 1 - 1
|align=center| 52e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Jesper Drost van FC Groningen buiten het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 16
|align=left| Dion Malone
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Thuis
|align=center| Willem II
|align=center| 1 - 0
|align=center| 54e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Allard Lindhout
|align=center| Het onderuit halen van Lucas Andersen van Willem II in het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 18
|align=left| Joey van den Berg
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Uit
|align=center| PEC Zwolle
|align=center| 2 - 1
|align=center| 49e
|align=center| 5 - 2
|align=center| Martin van den Kerkhof
|align=center| Een natrappende beweging naar Kingsley Ehizibue van PEC Zwolle.
|align=center| 2, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 22
|align=left| Karim Tarfi
|align=left| De Graafschap
|align=center| Thuis
|align=center| N.E.C.
|align=center| 1 - 0
|align=center| 47e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Allard Lindhout
|align=center| Grove tackle op Christian Santos van N.E.C..
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 24
|align=left| Jamiro Monteiro
|align=left| SC Cambuur
|align=center| Uit
|align=center| FC Twente
|align=center| 2 - 0
|align=center| 90+2e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Allard Lindhout
|align=center| Het onderuit halen van Tim Hölscher van FC Twente in het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 26
|align=left| Joey van den Berg
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Thuis
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 0 - 1
|align=center| 31e
|align=center| 0 - 4
|align=center| Serdar Gözübüyük
|align=center| Het onderuit halen van Sébastien Haller van FC Utrecht buiten het strafschopgebied.
|align=center| 3
|-
|align=center| 26
|align=left| Sander Fischer
|align=left| Excelsior
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 1 - 0
|align=center| 76e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Het onderuit halen van Vincent Janssen van AZ in het strafschopgebied.
|align=center| 1- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 1
|-
|align=center| 28
|align=left| Zakaria El Azzouzi
|align=left| FC Twente
|align=center| Thuis
|align=center| AZ
|align=center| 0 - 1
|align=center| 60e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Het geven van een elleboogstoot aan Ridgeciano Haps van AZ.
|align=center| 4, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 29
|align=left| Michael de Leeuw
|align=left| FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| ADO Den Haag
|align=center| 0 - 0
|align=center| 30e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Het geven van een kopstoot aan Tom Beugelsdijk van ADO Den Haag.
|align=center| 2, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 30
|align=left| Wojciech Golla
|align=left| N.E.C.
|align=center| Uit
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 3 - 1
|align=center| 87e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Timo Letschert van FC Utrecht buiten het strafschopgebied.
|align=center| Geseponeerd
|-
|align=center| 31
|align=left| Jeroen Tesselaar
|align=left| De Graafschap
|align=center| Thuis
|align=center| FC Twente
|align=center| 0 - 1
|align=center| 60e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Allard Lindhout
|align=center| Grove tackle op Hakim Ziyech van FC Twente.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 31
|align=left| Mickey van der Hart
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 2 - 1
|align=center| 66e
|align=center| 5 - 1
|align=center| Jeroen Manschot
|align=center| Het onderuit halen van  Alireza Jahanbakhsh van AZ in het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 32
|align=left| Harm Zeinstra
|align=left| SC Cambuur
|align=center| Thuis
|align=center| Willem II
|align=center| 1 - 1
|align=center| 86e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Aanmerkingen op de arbitrage.
|align=center| 1 voorwaardelijk
|}

Uitwerking van straffen die door de aanklager van de KNVB gegeven zijn 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|Speelronde
!align=left width=140|Speler
!align=left width=120|Club
!align=center width=45|Thuis/Uit
!align=center width=120|Tegenstander
!align=center width=40|Tussen.
!align=center width=40|Min.
!align=center width=40|Eind.
!align=center width=150|Scheidsrechter
!align=center width=330|Overtreding
!align=center width=200|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=center| 6
|align=left| Nathan Kabasele
|align=left| De Graafschap
|align=center| Uit
|align=center| Vitesse
|align=center| 1 - 0
|align=center| 15e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Martin van den Kerkhof
|align=center| Een slaande beweging naar Kevin Diks van Vitesse.
|align=center| 4, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 6
|align=left| Richmond Boakye
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Thuis
|align=center| Feyenoord
|align=center| 1 - 1
|align=center| 41e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Het geven van een elleboogstoot aan Rick Karsdorp van Feyenoord.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 2e ronde KNVB beker
|align=left| Oussama Tannane
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Thuis
|align=center| Vitesse
|align=center| 0 - 1
|align=center| 44e
|align=center| 4 - 1
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Het op agressieve wijze beetpakken van het hoofd van Kelvin Leerdam van Vitesse.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 8
|align=left| Mitchell te Vrede
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Uit
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 2 - 0
|align=center| 83e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Martin van den Kerkhof
|align=center| Het geven van een duw aan Ramon Zomer van Heracles Almelo.
|align=center| 4, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 8
|align=left| Michiel Kramer
|align=left| Feyenoord
|align=center| Uit
|align=center| De Graafschap
|align=center| 1 - 0
|align=center| 16e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Het geven van een duw aan Ted van de Pavert van De Graafschap.
|align=center| 4, waarvan 1 voorwaardelijk - Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 4 Beroepscommissie: Vrijgesproken
|-
|align=center| 3e ronde KNVB beker
|align=left| Henk Veerman
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Thuis
|align=center| Helmond Sport
|align=center| 1 - 0
|align=center| 90+2e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Siemen Mulder
|align=center| Het geven van een elleboogstoot aan Aleksandar Bjelica van Helmond Sport.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 15
|align=left| Simon Gustafson
|align=left| Feyenoord
|align=center| Thuis
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 1 - 0
|align=center| 37e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Het geven van een elleboogstoot aan Mark-Jan Fledderus van Heracles Almelo.
|align=center| 4, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| Achtste finale KNVB beker
|align=left| Joey van den Berg
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Uit
|align=center| Roda JC Kerkrade
|align=center| 1 - 0
|align=center| 25e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Het onderuit halen van Tom van Hyfte van Roda JC Kerkrade in het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| Achtste finale KNVB beker
|align=left| Remko Pasveer
|align=left| PSV
|align=center| Uit
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 1 - 1
|align=center| 48e
|align=center| 2 - 3
|align=center| Björn Kuipers
|align=center| Het onderuit halen van Oussama Tannane van Heracles Almelo in het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 25
|align=left| Christian Santos
|align=left| N.E.C.
|align=center| Uit
|align=center| Excelsior
|align=center| 1 - 0
|align=center| 76e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Björn Kuipers
|align=center| Een slaande beweging naar Khalid Karami van Excelsior.
|align=center| 4, waarvan 1 voorwaardelijk - Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 4, waarvan 1 voorwaardelijk Beroepscommissie: 4, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 31
|align=left| Michiel Kramer
|align=left| Feyenoord
|align=center| Thuis
|align=center| FC Groningen
|align=center| 1 - 1
|align=center| 90+4e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Dennis Higler
|align=center| Het bij de keel grijpen van Etienne Reijnen van FC Groningen.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|}

Uitwerking van straffen die door de KNVB geregistreerd zijn 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|Speelronde
!align=left width=140|Speler
!align=left width=120|Club
!align=center width=330|Reden
!align=center width=180|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=center| 12
|align=left| Robin Pröpper
|align=left| De Graafschap
|align=center| 5 gele kaarten na 12 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 12
|align=left| Joey van den Berg
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| 5 gele kaarten na 12 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 12
|align=left| Thomas Bruns
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| 5 gele kaarten na 12 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 12
|align=left| Bram van Polen
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| 5 gele kaarten na 12 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 13
|align=left| Lucas Bijker
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| 5 gele kaarten na 13 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 13
|align=left| Rostyn Griffiths
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| 5 gele kaarten na 13 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 14
|align=left| Jaïro Riedewald
|align=left| Ajax
|align=center| 5 gele kaarten na 14 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 14
|align=left| Marvin Peersman
|align=left| SC Cambuur
|align=center| 5 gele kaarten na 14 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 14
|align=left| Funso Ojo
|align=left| Willem II
|align=center| 5 gele kaarten na 14 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 15
|align=left| Ramon Zomer
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| 5 gele kaarten na 15 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 16
|align=left| Terence Kongolo
|align=left| Feyenoord
|align=center| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 16
|align=left| Johan Kappelhof
|align=left| FC Groningen
|align=center| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 16
|align=left| Thomas Lam
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 16
|align=left| Henk Dijkhuizen
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 16
|align=left| Jordens Peters
|align=left| Willem II
|align=center| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 17
|align=left| Karim El Ahmadi
|align=left| Feyenoord
|align=center| 5 gele kaarten na 17 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 17
|align=left| Oussama Tannane
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| 5 gele kaarten na 17 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 17
|align=left| Trent Sainsbury
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| 5 gele kaarten na 17 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 18
|align=left| Santiago Arias
|align=left| PSV
|align=center| 5 gele kaarten na 18 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 19
|align=left| Sven van Beek
|align=left| Feyenoord
|align=center| 5 gele kaarten na 19 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 20
|align=left| Édouard Duplan
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| 5 gele kaarten na 20 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 20
|align=left| Todd Kane
|align=left| N.E.C.
|align=center| 5 gele kaarten na 20 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 21
|align=left| Mattias Johansson
|align=left| AZ
|align=center| 5 gele kaarten na 21 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 21
|align=left| Mark-Jan Fledderus
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| 5 gele kaarten na 21 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 21
|align=left| Frank van der Struijk
|align=left| Willem II
|align=center| 5 gele kaarten na 21 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 22
|align=left| Stefano Marzo
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| 5 gele kaarten na 22 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 22
|align=left| Robin Gosens
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| 5 gele kaarten na 22 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 22
|align=left| Christian Santos
|align=left| N.E.C.
|align=center| 5 gele kaarten na 22 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 23
|align=left| Hans Hateboer
|align=left| FC Groningen
|align=center| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 23
|align=left| Kenny Otigba
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 24
|align=left| Aaron Meijers
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| 5 gele kaarten na 24 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 24
|align=left| Bas Kuipers
|align=left| Excelsior
|align=center| 5 gele kaarten na 24 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 24
|align=left| Lucas Woudenberg
|align=left| N.E.C.
|align=center| 5 gele kaarten na 24 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 24
|align=left| Nick van der Velden
|align=left| Willem II
|align=center| 5 gele kaarten na 24 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 25
|align=left| Danny Bakker
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 25
|align=left| Dion Malone
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 25
|align=left| Tolgahan Çiçek
|align=left| De Graafschap
|align=center| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 26
|align=left| Bryan Linssen
|align=left| FC Groningen
|align=center| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 27
|align=left| Dirk Kuijt
|align=left| Feyenoord
|align=center| 5 gele kaarten na 27 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 27
|align=left| Nathaniel Will
|align=left| De Graafschap
|align=center| 5 gele kaarten na 27 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 28
|align=left| Alireza Jahanbakhsh
|align=left| AZ
|align=center| 5 gele kaarten na 28 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 28
|align=left| Rens van Eijden
|align=left| N.E.C.
|align=center| 5 gele kaarten na 28 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 29
|align=left| Jeffrey Bruma
|align=left| PSV
|align=center| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 29
|align=left| Tom Van Hyfte
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 30
|align=left| Kevin Jansen
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 30
|align=left| Erik Bakker
|align=left| SC Cambuur
|align=center| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 30
|align=left| Rick Kruys
|align=left| Excelsior
|align=center| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 30
|align=left| Tom van Weert
|align=left| Excelsior
|align=center| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 30
|align=left| Joachim Andersen
|align=left| FC Twente
|align=center| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 30
|align=left| Christian Kum
|align=left| FC Utrecht
|align=center| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 31
|align=left| Jeroen Tesselaar
|align=left| De Graafschap
|align=center| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 31
|align=left| Wout Brama
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 31
|align=left| Hakim Ziyech
|align=left| FC Twente
|align=center| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 32
|align=left| Ruben Schaken
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| 5 gele kaarten na 32 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 32
|align=left| Mitchell Dijks
|align=left| Ajax
|align=center| 5 gele kaarten na 32 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 32
|align=left| Wout Droste
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| 5 gele kaarten na 32 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 32
|align=left| Mike te Wierik
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| 5 gele kaarten na 32 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 32
|align=left| Davy Pröpper
|align=left| PSV
|align=center| 5 gele kaarten na 32 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 32
|align=left| Kevin Diks
|align=left| Vitesse
|align=center| 5 gele kaarten na 32 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 32
|align=left| Maikel van der Werff
|align=left| Vitesse
|align=center| 5 gele kaarten na 32 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 32
|align=left| Sheran Yeini
|align=left| Vitesse
|align=center| 5 gele kaarten na 32 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 33
|align=left| Jack Byrne
|align=left| SC Cambuur
|align=center| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 33
|align=left| Darryl Lachman
|align=left| SC Cambuur
|align=center| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 33
|align=left| Robin Pröpper
|align=left| De Graafschap
|align=center| 10 gele kaarten na 33 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 33
|align=left| Lucas Bijker
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| 10 gele kaarten na 33 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 33
|align=left| Arjan Swinkels
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 33
|align=left| Funso Ojo
|align=left| Willem II
|align=center| 10 gele kaarten na 33 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 34
|align=left| Khalid Karami
|align=left| Excelsior
|align=center| 5 gele kaarten na 34 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 34
|align=left| Marcos Gullón
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| 5 gele kaarten na 34 speelronden.
|align=center| 1
|}

Trivia 
 Feyenoord verloor tijdens het seizoen zeven wedstrijden achter elkaar, en leed negen wedstrijden achter elkaar puntverlies. Na een gelijkspel in december tegen FC Groningen werd achtereenvolgens verloren van N.E.C., PSV, AZ, sc Heerenveen, ADO Den Haag, Ajax en PEC Zwolle. Vervolgens werd er weer gelijk gespeeld tegen Roda JC Kerkrade. In de maand januari werd geen enkele wedstrijd gewonnen door de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst. Tussendoor werd nog wel gewonnen, na verlenging, van Roda JC Kerkrade tijdens de kwartfinale van de KNVB beker.
 Ajax verspeelde op de laatste speeldag door een 1-1 gelijkspel tegen De Graafschap de titel. De uitslag is ook verrassend, omdat in de laatste vijf onderlinge duels De Graafschap slechts 2 keer scoorde en Ajax 25 keer. 
 PSV wist voor de derde keer deze eeuw de titel op de laatste speelronde veilig te stellen.

Zie ook 
 Eredivisie 2015/16 (vrouwenvoetbal)

Eredivisie (mannenvoetbal)
Nederlands competitievoetbal 2015/16